Leonor de Portugal (1328 - 1348), infanta de Portugal y reina consorte de Aragón entre 1347 y 1348.

La última hija nacida del matrimonio del rey Alfonso IV de Portugal y de la infanta Beatriz de Castilla, la infanta Leonor era nieta de Dionisio I y de Santa Isabel de Portugal por vía paterna y de Sancho IV de Castilla y María de Molina por vía materna, y hermana de Pedro I de Portugal, entre otros.

Biografía 

Poco se sabe de su infancia. 
Descrita como poseedora de "mucha hermosura, mucha discreción y mucha virtud", para 1345 su mano estaba destinada al Príncipe Negro, Eduardo de Woodstock, pero no se realizó el enlace.

Las primeras informaciones aparecen a sus dieciocho años cuando dos reyes se disputaban su mano con el fin de tener el apoyo portugués: Alfonso XI de Castilla, que la quería para su sobrino, Fernando de Aragón y Pedro IV de Aragón, con el que terminó casándose  el 14 o el 15 de noviembre de 1347 en Barcelona, de quien fue la segunda esposa tras la muerte de María de Navarra ese mismo año. Leonor fue la primera y la única reina de Aragón nacida en Portugal.

Falleció un año después, el 30 de octubre de 1348 camino a Jérica, después de haber contraído la peste negra cuando se encontraba en Teruel. Aunque algunos autores dicen que fue madre de una hija llamada Beatriz que murió siendo niña y que fue criada por su abuela materna, entre ellos Jerónimo de Zurita y Rui de Pina, no hubo descendencia del matrimonio de la infanta portuguesa y el rey aragonés. En su testamento, Leonor no menciona a esta supuesta hija que su abuela, la reina Beatriz, menciona en sus dos testamentos de 1357 y 1358, en los que dispone que los restos de la pequeña Beatriz, probablemente hija ilegítima de Pedro I de Portugal, que habían sido enterrados anteriormente en el convento de San Francisco en Santarém, fuesen colocados en su tumba.  

Primero fue enterrada en Jérica y no fue hasta junio de 1350, cuando había amainado la peste negra, que sus restos fueron trasladados y sepultados en el panteón de los reyes en el monasterio de Poblet, según había dispuesto en su testamento otorgado en septiembre de 1348 en el cual pedía ser enterrada junto a su esposo.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Reinas consortes de Aragón del siglo XIV
Reinas consortes de la casa de Borgoña (Portugal)
Reinas consortes de Aragón (con la casa de Aragón)
Infantes de Portugal del siglo XIV
Condes de Barcelona
Sepultados en el Monasterio de Poblet
Fallecidos en la provincia de Castellón
Infantes de Portugal del siglo XIV (casa de Borgoña)